Gomperz ist:
 eine österreichisch-jüdische Kaufmanns- und Gelehrtenfamilie, siehe Gomperz (Familie)

Gomperz ist der Familienname folgender Personen:
 Ada Gomperz (1884–1954), US-amerikanisch-österreichische Innenarchitektin
 Caroline von Gomperz-Bettelheim (1845–1925), eigentlich Caroline Bettelheim, österreich-ungarische Pianistin und Kammersängerin
 Elias Gomperz († 1689), jüdischer Kaufmann und Bankier
 Heinrich Gomperz (1873–1942), österreichischer Philosoph; Sohn von Theodor Gomperz
 Julius von Gomperz (1823–1909), österreichischer Industrieller 
 Max von Gomperz (1822–1913), österreichischer Großindustrieller und Bankier 
 Rudolf Gomperz (1878–1942), österreichischer Bauingenieur
 Theodor Gomperz (1832–1912), österreichischer Philosoph und Klassischer Philologe

Siehe auch:
 Palais Gomperz
 Gompers
 Gompertz
 Gumpertz
 Gumperz